Кубок шести наций 2002 — третий по счёту турнир в новом формате и 108-й если считать вместе с Кубком домашних наций и Кубком пяти наций. Победителем турнира стала сборная Франции, выигравшая Большой шлем. Это стало их 13-м титулом и 7-м Большим шлемом за всю историю участия в турнире.

Участники

Результаты

Таблица

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Ссылки 
Официальный Сайт Кубка шести наций 
Кубок шести наций 2002 на официальном сайте турнира

Кубок шести наций